Superligaen 2003-04 var den 14. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra 26. juli 2003 til 29. maj 2004.

FC København vandt mesterskabet og fik en plads i kvalifikationen til UEFA Champions League, mens andenpladsen Brøndby IF kom i kvalifikation til UEFA Cuppen. Nr. 3 og 4 kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup. Desuden fik de fire bedst placerede hold hver en plads i Royal League. BK Frem og AB rykkede med sidste- og næstsidstepladsen ned i 1. division.

Stillingen

Topscorere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 SAS Ligaen 2003-04  hos DBU
 Slutstillingerne 2003/04 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen 
 Peders Fodboldstatistik

2003-04
Fodboldsæson 2003-04